Verhütung steht für:
 Prävention, Maßnahmen zur Vermeidung unerwünschter Ereignisse
 Empfängnisverhütung, Maßnahmen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften
 Safer Sex im allgemeinen Sinne, was neben Empfängnisverhütung auch Präventionsmaßnahmen gegen sexuell übertragbare Krankheiten umfasst.

Siehe auch:
 Verhüttung